Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota Football Club (Englisch: His Royal Highness the Crown Prince of Brunei Football Club), allgemein bekannt als Brunei DPMM FC, ist ein Fußballverein aus Brunei, der bis 2020 in der höchsten singapurischen Spielklasse, der Singapore Premier League, spielte.

Erfolge 
  Brunei
 Pepsi Cup League
 2. Platz: 2001
 Brunei Premier League
 Meister: 2002, 2004
 Meister: 2019 (DPMM FC II)
 Pengiran Sengamara Di Raja Cup
 2. Platz: 2002
 DPMM FC Invitational Cup
 Sieger: 2002
 Brunei Super Cup
 Sieger: 2002, 2004
 Brunei FA Cup
 Sieger: 2004
  Singapur
 S. League/Singapore Premier League
 Meister: 2015, 2019
 Vizemeister: 2012, 2014
 Singapore Cup
 2. Platz: 2018
 Singapore League Cup
 Sieger: 2009, 2012, 2014
 2. Platz: 2013, 2016
 Singapore Community Shield
 2. Platz: 2016

Ligazugehörigkeit

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Hassanal Bolkiah National Stadium in Bandar Seri Begawan aus. Die Sportstätte hat ein Fassungsvermögen von 28.000 Zuschauern. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist das Ministerium für Kultur, Jugend und Sport.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 27. Juli 2020

Trainer seit 2000

Beste Torschützen seit 2009

Saisonplatzierung

Weblinks 
 
 
 
 Brunei DPMM FC bei Football Association of Singapore
 Brunei DPMM FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

DPMM FC
Gegründet 1994
Sport (Bandar Seri Begawan)